

Littérature 
1897 : Ramuntcho, roman de Pierre Loti.

Adaptation théâtrale 

1908 : Ramuntcho, représenté au Théâtre de l'Odéon à Paris.

Adaptations cinématographiques 

 1918 : Ramuntcho, court-métrage muet français réalisé par Jacques de Baroncelli.
 1938 : Ramuntcho, film français réalisé par René Barberis.
 1947 : Le Mariage de Ramuntcho, film français réalisé par Max de Vaucorbeil.
 1959 : Ramuntcho, film français réalisé par Pierre Schoendoerffer.

Musique 
Ramuntcho (1944), chanson de Vincent Scotto et Jean Rodor, interprétée par André Dassary.

Prénom 
 Ramuntcho Matta, (1960), artiste français.